Krautwald ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Krautwald (1914–2003), deutscher Künstler
 Joseph Krautwald von Annau (1858–1925), österreichisch-ungarischer General der Infanterie
 Maria-Elisabeth Krautwald-Junghanns (* 1957), deutsche Veterinärmedizinerin
 Valentin Krautwald (1490–1545), deutscher Theologe und Humanist